Primul sezon al serialului american de televiziune animat SpongeBob SquarePants, creat de fostul biolog marin și animator Stephen Hillenburg, difuzat de la 1 mai, 1999 - 8 aprilie 2000 și este format din 20 de episoade (41 de segmente). Primul său sezon a fost transmis inițial pe Nickelodeon. Serialul cronicizează exploatările și aventurile personajului din titlu și diverșii săi prieteni din orașul fictiv subacvatic Bikini Bottom. Spectacolul prezintă vocile lui Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Clancy Brown, Mr. Lawrence, Jill Talley, Carolyn Lawrence, Mary Jo Catlett și Lori Alan. Printre primele vedete invitate care au apărut în emisiune s-au numărat Ernest Borgnine și Tim Conway care au exprimat personajele supereroului ale Omul Sirenă și Băiatul Scoică.

Hillenburg a conceput inițial spectacolul în 1984 și a început să lucreze la el la scurt timp după anularea Aventurile lui Rocko în 1996. Pentru a exprima personajul lui SpongeBob, Hillenburg s-a apropiat de Tom Kenny, care lucrase cu el la Aventurile lui Rocko. Inițial show-ul a fost numit SpongeBoy Ahoy!, dar numele SpongeBoy era deja folosit pentru un mop. La aflarea acestuia, Hillenburg a decis să folosească numele „SpongeBob”. El a ales „Pantaloni Pătrați” ca nume de familie, întrucât se referea la forma pătrată a personajului și avea un „inel frumos pentru el".

Au fost lansate mai multe compilații de DVD-uri care conțineau episoade din sezon. DVD-ul The SpongeBob SquarePants: The Complete 1st Season DVD a fost lansat în Regiunea 1 pe 28 octombrie 2003, Regiunea 2 pe 7 noiembrie 2005 și Regiunea 4 pe 30 noiembrie 2006. Episodul pilot, "Prima zi de munca" nu a fost inclus pe DVD din cauza problemelor de copyright cu piesa "Living in the Sunlight" de Tiny Tim, care apare în episod, dar ulterior a fost lansată ca o facilitate bonus pe diverse DVD-uri din serie, inclusiv pe cel cu sezonul 3. Sezonul a primit recenzii pozitive din partea criticilor mass-media la lansare.

Dezvoltare 

Creatorul Stephen Hillenburg a conceput inițial  SpongeBob SquarePants  în 1984, în timp ce preda și studia biologia marină la ceea ce este acum  Orange County Ocean Institute.  În această perioadă, Hillenburg a devenit fascinat de animație și a scris o carte de benzi desenate, intitulată  Zona intertidală , cu rol principal diverse forme de  antropomorfe din viața mării, multe dintre ele urmând să evolueze în personaje  SpongeBob SquarePants ,  inclusiv „Bob the Sponge”, care a fost co-gazda comicului și seamănă cu un  burete de mare, spre deosebire de SpongeBob, care seamănă cu o  bucătărie burete.  În 1987, Hillenburg a părăsit institutul pentru a-și continua visul de a deveni  animator,   și a început să prezinte posibilul concept al unui proiect care implică viață antropomorfă pe mare. . Ulterior a început să deseneze mai multe schițe brute.  În 1992, Hillenburg a început să participe la Institutul de Arte din California pentru a studia animația, fiind acceptat în institut de Jules Engel , care a fost impresionat de munca anterioară a lui Hillenburg.  

În timp ce frecventa școala de animație, Hillenburg a primit un loc de muncă în serialul de televiziune pentru copii  Mother Goose and Grimm , și a lucrat la seria din 1991 până în 1993. În timpul său la Institutul de Arte din California,din teză filmul său intitulat  Wormholes ,  care a fost finanțat de  Princess Grace Foundation și a fost afișat ulterior la diferite festivaluri de animație .  În 1995,  Joe Murray, creatorul lui  Viața modernă a lui Rocko , l-a cunoscut pe Hillenburg la un festival de animație și i-a oferit un post de  regizor al serialului.    

 Viața modernă a lui Rocko  s-a încheiat în 1996.  La scurt timp după aceasta, Hillenburg a început să lucreze la  SpongeBob SquarePants , alături de mai mulți veterani Nickelodeon și membri ai echipajului  Rocko ,  inclusiv regizor creativ Derek Drymon, scriitori și regizori Sherm Cohen și Dan Povenmire,  scriitor  Tim Hill, actor și scriitor Martin Olson, regizor de animație Alan Smart și editor de povești  Merriwether Williams.  Pentru a exprima personajul lui SpongeBob, Hillenburg ap l-a propovăduit pe Tom Kenny, care lucrase cu el la  Rocko's Modern Life .  Inițial personajul urma să fie numit  SpongeBoy , iar spectacolul va fi numit  SpongeBoy Ahoy! .   Cu toate acestea, departamentul juridic Nickelodeon a descoperit că numele  SpongeBoy  era deja folosit pentru un produs mop.   Aceasta a fost descoperită după ce actorul vocal pentru pilotul inițial de șapte minute a fost înregistrat în 1997.  La aflarea acestui lucru, Hillenburg a decis că numele personajului mai avea să conțină „Sponge”, astfel încât spectatorii să nu greșească personajul pentru un „Cheese Man”. Hillenburg a decis să folosească numele „SpongeBob”. El a ales „SquarePants” ca nume de familie, deoarece se referea la forma pătrată a personajului și avea un "frumos ring to it".

Producție

Cast

Primul sezon a prezentat Tom Kenny ca voce a personajului  SpongeBob SquarePants și melcul său Gary. Cel mai bun prieten al lui SpongeBob, un starfish pe nume Patrick Star, a fost exprimat de Bill Fagerbakke,  în timp ce Rodger Bumpass a cântat vocea lui Squidward Tentacles, un arogant și bolnav caracatiță.  Alți membri ai distribuției au fost Clancy Brown ca Mr. Krabs, un crab copleșit obsedat de bani și șeful lui SpongeBob la Krusty Krab;  Mr. Lawrence ca  Plankton, un mic copepod și rivalul de afaceri al domnului Krabs;  Jill Talley ca  Karen, soția computerului simțitor al lui Plankton;  Carolyn Lawrence ca Sandy Cheeks, o veveriță din Texas;  Mary Jo Catlett as Mrs. Puff, profesoara școlii de navigație a lui SpongeBob;  și Lori Alan ca Pearl Krabs, o balenă adolescentă care este fiica domnului Krabs.  

În timp ce Hillenburg, Derek Drymon și  Tim Hill scriau pilotul „Help Wanted”, Hillenburg conducea, de asemenea, audiții pentru a găsi voci pentru personajele din show.  Crease personajul lui SpongeBob cu Tom Kenny,   în care a folosit personalitățile lui Kenny și ale altor persoane pentru a ajuta la crearea personalității lui SpongeBob. Vocea lui SpongeBob a fost inițial folosită de Kenny pentru un personaj minor feminin de aligator, numit Al în Rocko's Modern Life. Kenny a uitat inițial vocea, întrucât a creat-o doar pentru acea singură utilizare. Hillenburg, însă, și-a amintit-o când a venit cu SpongeBob și a folosit un videoclip al episodului pentru a-i aminti lui Kenny de voce. Kenny a spus că râsul ridicat al lui SpongeBob a avut ca scop special să fie unic, afirmând că doreau un râs enervant în tradiția Popeye și Woody Woodpecker. Hillenburg inițial avea Mr. Lawrence pentru rolul de a-l exprima pe Squidward.  Drymon a spus „Știam Doug de la  Rocko , unde era director de storyboard și unde a făcut și vocea lui Filburt. Îi arătam scenariului lui Doug, iar el a început să ne citească în vocea lui Tony the Tiger / Gregory Peck. A fost foarte amuzant și ne-am terminat când SpongeBob a folosit o voce profundă când a intrat în Krusty Krab pentru prima dată. " Hillenburg a iubit vocea și a decis să-l lase pe Lawrence să interpreteze o varietate de personaje incidentale, inclusiv Plankton. 

În afară de membrii obișnuiți ai distribuției, episoadele prezintă voci invitate din mai multe game profesionale, inclusiv actori, muzicieni și artiști. Fostii  Marina McHale  actori Ernest Borgnine și Tim Conway s-au reunit pentru primul lor proiect de televiziune comună în 33 de ani, în calitate de actori invitați care înfățișează supereroii preferați ai lui SpongeBob, Mermaid Man și Barnacle Boy , respectiv.  Borgnine a spus că "noi [el și Conway] ne-am jucat unii pe alții. Tim este un astfel de performer - un pic mai caustic decât mine. Făceam tot felul de zgomot. Oamenii din afara încăperii bâlbâiau. Trebuie să fim sub apă, știi. " Ei își vor reîncărca rolul în episodul "Sirena om și Barnacul al II-lea", care a jucat și el Charles Nelson Reilly ca nemesis a lor, Dirty Bubble.   În episodul „Scaredy Pants”, un Halloween  special, trupa americană Ghastly Ones a interpretat un spectacol muzical special,  în timp ce Brian Doyle-Murray a exprimat vocea pe olandezul zburător.    Chitaristul și cântăreața americană country country Brown Brown a făcut un cameo vocal, interpretând melodia „Texas” în episodul din același nume.   În „Neptun's Spatula”, John O ' Hurley a apărut ca regele Neptun.   John Lurie și Jim Jarmusch (care au colaborat la realizarea filmele  Stranger Than Paradise  și   Down by Law ) au făcut un cameo ca și ele în episodul "Hooky",  prin extrase din  Bravo serial, Pescuit cu Ioan.

Scenariu

Înainte de a începe producția în cadrul emisiunii, Hillenburg a decis devreme că dorește ca „SpongeBob SquarePants” să fie un show condus de storyboard, mai degrabă decât  scenariu - condus.  Storyboard-driven este o abordare necesară artiștii care ar putea să contureze o poveste scheletică și să o contureze cu gaguri de vedere, dialog și o structură care „ar atinge un echilibru între narațiune și capricioasă”.  Hillenburg origineAlly a dorit ca "o echipă de oameni tineri și flămânzi" să lucreze la emisiune.  Grupul, care a lucrat cu Hillenburg la  Viața modernă a lui Rocko , a fost format din Alan Smart, Nick Jennings și Derek Drymon.   Tim Hill au fost întrebați dacă dorește să lucreze ca redactor de povești, dar nu era disponibil la acea vreme.  Echipajul l-a determinat pe Peter Burns să lucreze ca redactor de povești care a dezvoltat ideea pentru episodul "Ripped Pants" despre SpongeBob care-și smulge pantalonii. 

În timpul primului sezon, personalul scris a folosit majoritatea ideilor de poveste care se aflau în Biblia din seria Hillenburg [[Biblia (scriere] | biblia]]] și au avut probleme cu privire la modul de a genera idei noi. , personalul redactorului a mers la plajă pentru inspirație pentru un posibil episod.  Cu toate acestea, ziua „a fost înnourată și rece, așa că noi [scriitorii] a trebuit să stăm în mașină”. Drymon a spus „Nu am venit cu prea multe idei în acea zi.”  Editorul de poveste Peter Burns a plecat, iar echipajul a avut Merriwether Williams să depășească.  Hillenburg a spus lui Williams că „a fost responsabilitatea ei să-i determinăm pe noi [scriitorii] să venim cu idei noi.  Drymon a spus că„ Este o ordine înaltă ”. Williams a oferit lui Drymon o carte numită  Zen în arta scrierii , scrisă de Ray Bradbury, care cataloghează o colecție de ese s despre procesele de scriere.  Unul dintre modurile din carte pentru a inspira comploturi a fost „să scrie substantive care îl interesau [Bradbury] pe o carte de bilet și să le atârne în biroul său. Simțea că doar având cuvântul în vedere îi va duce mintea să funcționeze”. Williams a preluat această schemă și a făcut-o „un exercițiu de scriere.”  În cadrul ședințelor de scris, personalul va enumera 10 substantive pe fâșii de hârtie și le va plasa într-un hat.  Pălăria ar fi trecută peste tot, iar un scriitor va avea un timp limitat pentru a crea o idee bazată pe substantivul pe care l-a scris.  Drymon a spus „Aproape întotdeauna ar începe o discuție, și ne-am înfășurat obținând o mulțime de episoade din acesta. " Mai mult, Drymon a spus că Williams" a venit cu adevărat un plus deosebit la proces. "

O singură dată, Hillenburg a venit la Williams și a spus: „De ce nu te duci să citești o grămadă de cărți despre scriere.”  Hillenburg voia să păstreze entuziasmul în sala de scris, pentru că, potrivit Williams, „Uneori poate fi un slogan.”  A plecat, a citit mai multe cărți despre scriere și a venit cu încă două exerciții pentru scrierea ședințelor.

Animatie și design
Animația a fost realizată peste mări în Coreea de Sud la Rough Draft Studios. Pe tot parcursul sezonului, între 1999 și 2000, SpongeBob a fost animat folosind anima animație.    Spectacolul a trecut la animația cerneală digitală și vopsea în cel de-al doilea sezon în 2000.  Producătorul executiv Paul Tibbitt, în 2009, a declarat că "[...] Primul sezon al lui  SpongeBob  a fost făcut în mod vechi pe celule și în fiecare celulă a trebuit să fie pictat parțial, lăsat să se usuce, să picteze alte culori. Este încă un aspect care consumă timp în acest moment, dar modul digital de a face lucrurile înseamnă că nu durează mult timp pentru a corecta. " Sezonul a fost storyboard ed și de Sherm Cohen, Derek Drymon,  Steve Fonti, Stephen Hillenburg, Chuck Klein, Jay Lender, Chris Mitchell, Mark O'Hare, Aaron Springer, Paul Tibbitt, Ennio Torresan, Vincent Waller și Erik Wiese. 

Când echipajul a început producția pe pilot, ei au fost însărcinați să proiecteze locațiile de stoc unde „[…] spectacolul s-ar întoarce din nou și din nou, în care se va desfășura cea mai mare parte a acțiunii, cum ar fi Krusty Krab și casa de ananas a lui SpongeBob." Hillenburg a avut o „viziune clară” a cum a vrut să arate spectacolul. Ideea era „să păstrezi totul nautic”, astfel încât echipajul a folosit o mulțime de frânghii, scânduri de lemn, roți ale navelor, plase, ancore și placă de cazan și nituri. 

Sezonul a marcat introducerea „florilor cerului” ca fundal principal.  A apărut pentru prima dată în pilot și de atunci a devenit o caracteristică comună în toată seria.  Când fundalul seriei designerul Kenny Pittenger a fost întrebat „Care sunt acele lucruri?”, el a răspuns: „Funcționează ca nori într-un fel, dar, întrucât spectacolul are loc sub apă, nu sunt cu adevărat nori."  De când spectacolul a fost influențat de tiki, pictorii de fundal trebuie să folosească o mulțime de modele.  Pittenger a spus „Deci, într-adevăr, florile de cer sunt în mare parte un element de design capricios pe care Steve [Hillenburg] a venit cu pentru a evoca aspectul unei cămașe hawaiene cu imprimeu de flori - sau ceva de genul acesta. Nu știu care sunt ele. "

Recepție
Sezonul a fost apreciat critic. Trei dintre episoadele sale au câștigat cea mai bună ediție sonoră în animație de televiziune la 2000  Premiile Golden Reel. A constat în episoadele "Omul sirenă și barnacul băiat" și "murăturile" pentru Muzică, în timp ce „Karate Choppers” a câștigat pentru Sound.  În 2001, „Rock Bottom” și „Arrgh!” De asemenea, a câștigat premiile Golden Reel pentru cea mai bună editare a sunetului în animația de televiziune - sunet, în timp ce „Fools in April” și „Neptun's Spatula” au fost nominalizate la cea mai bună editare a sunetului în animația de televiziune — muzică.

În recenzia sa pentru Varietate, Noel Holston a spus că "[Emisiunea] este mai inteligentă și mai ciudată decât majoritatea serialelor animate de prim-timp care au apărut în ultimul an. " Mai mult, majoritatea recenziilor din primul sezon DVD au fost pozitive față de serial ca fiind unul dintre cele mai bune spectacole de comedie americane. Într-o recenzie în DVD realizată de Bill Treadway pentru DVD Verdict, el a numit emisiunea „cea mai bună comedie americană animată de când The Simpsons, este o afirmație pe care am rămas în urmă." Treadway a spus că emisiunea este „accesibilă tuturor”, că „adulții se vor bucura de satira ingenioasă și de glumele înțepenite inserate subtil în fiecare episod." El a menționat, de asemenea, că "copiii vor iubi culorile strălucitoare, ritmul spunky și personajele pline de viață" și că "părinții nu vor trebui să se îngrijoreze de violență sau umor brut". Jason Bovberg din DVD Talk a numit  SpongeBob SquarePants  "cel mai tare desen animat de sâmbătă dimineață de la înălțimea Warner Bros."    Într-o recenzie separată pentru lansarea DVD-ului sezonului, Bovberg a „recomandat foarte mult” setul și a scris „Îmi place atât de mult emisiunea, nu văd nicio cale de a-i oferi acestui lucru un recomandare. " Bovberg a fost deosebit în ceea ce privește excluderea episodului pilot„ Help Wanted ", spunând" Dar de ce este „Help Wanted"dispărut? Presupun că va trebui să cumpăr un disc „cu temă” din drum pentru a-l asigura. Sigh. " Mai mult, el a descris-o drept„ singura dezamăgire a setului ".  Ron J. Epstein, tot de la DVD Talk, a spus că personajul lui SpongeBob este" unul dintre cele mai ciudate personaje de desene animate pe care am avut vreodată plăcerea de a le viziona. "El a spus că„ Spre deosebire de majoritatea desenelor animate de azi "," SpongeBob SquarePants "se adresează atât unui public cât și unui public adult." 

În recenzia sa pentru  The Washington Post , Michael Cavna a urmărit episodul pilot "Ajutor dorit" în 2009 și a spus că "o mare parte din stil și poloneză sunt deja în vigoare."  El a clasat episodul la  3 la „The Top Five” Episoade 'SpongeBob': noi alegem lista 'Em' '.  Nancy Basile al Despre.com a spus că „umorul și esența optimistă a SpongeBob este evident chiar și în acest prim episod.

Episoade

Referințe și note

Legături externe

SpongeBob Pantaloni Pătrați
Sezoane de televiziune din 1999